Чавдар може да се отнася за:
 Чавдар – българско мъжко име
 Чавдар войвода - предводител на хайдушка чета
 Чавдар – село в Област Смолян
 Чавдар – село в Област София
 Чавдар (на гръцки: Псомотопи) – село в дем Долна Джумая, Гърция
 „Чавдар“ – хижа в Стара планина
 „Чавдар“ – марка български автобуси
 Първа партизанска бригада „Чавдар“ – партизанско формирование в България (април – септември 1944)
 Втора партизанска бригада „Чавдар“ – друго име на партизанското формирование Четвърта софийска въстаническа бригада (юни – септември 1944)
 „Чавдар“ - футболен клуб в с. Бръшляница
 „Чавдар“ - футболен клуб в гр. Бяла Слатина
 „Чавдар“ - футболен клуб в гр. Етрополе
 „Чавдар“ - футболен клуб в с. Ковачите
 „Чавдар“ - футболен клуб в гр. София (1944 - 1948), предшественик на „ЦСКА“